Абора:

 Абора, Стэнли (; род. 1969) — ганский футболист.
 Абора, Стэнли (, род. 1987) — бельгийский футболист ганского происхождения
 Абора — доколониальное вождество народа фанти (Гана).
 Абора — античный город в римской провинции Африка.
 Епархия Аборы — епархия, существовавшая до VII века в городе Абора.